Ва́лдис Лие́пиньш ():
 Лиепиньш, Валдис (род. 1939) — латвийский политический и общественный деятель.
 Лиепиньш, Валдис (1966—2017) — латвийский актёр и режиссёр.